Práctico puede referirse a:
Lo relativo a la práctica.
Práctico, el marino que conduce los barcos en determinadas zonas.
Software Práctico
Tiro Práctico
Quiropráctico